Na Lhotkách je osada, část obce Bavoryně v okrese Beroun. Vznikla ke dni 1. června 2010. V roce 2011 měla 8 obyvatel, ale v roce 2017 zde již bylo evidováno 13 adres.

Obyvatelstvo

Reference

Externí odkazy 
 

Samoty v okrese Beroun
Bavoryně